Буянский — русская фамилия.

Известные носители 
 Буянский, Николай Николаевич (1901—1953) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант авиации.
 Буянский, Станислав Геннадьевич (род. 1980) — российский правовед, и. о. ректора университета Нархоз.